Tanzania
Kagunga – circoscrizione della regione di Kigoma
Kagunga – circoscrizione della regione di Mwanza